Alapaha River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alapaha River (Suwanee River), Fluss im Bundesstaat Florida
 Little Alapaha River, Fluss im Bundesstaat Florida